Альберт-Ли:

 Альберт-Ли — город в округе Фриборн, штат Миннесота, США
 Альберт-Ли — тауншип в округе Фриборн, Миннесота, США